Az 1928-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonkettedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. BSzKRt SE, 2. MUE, 3. Postás SE, a BEAC és a VAC visszalépett.

Vidék 
1. Szegedi UE, 2. MOVE Eger SE, 3. Orosházi TK, 4. Tatabányai SC

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1928
Sporthírlap 1928.08.27. (II. osztály) 08.16. (vidék)

1928
Magyarferfivizilabdabajnoksag